El acrónimo CBC puede referirse a:
 el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires;
 Cipher-block chaining o Modo CBC de cifrado por bloques;
 Canadian Broadcasting Corporation (del inglés, Corporación Canadiense de Difusión).
 Chubu-Nippon Broadcasting es una radio regional y la red de televisión en Japón.
 City Brake Control, sistema de seguridad activa presente desde 2012 en algunos automóviles de Fiat Group Automobiles.